Mariza steht für:

 Mariza, Fluss in Südosteuropa
 Mariza (Oblast Plowdiw), bulgarische Gemeinde am Fluss Mariza
 Mariza (Oblast Sofia), Dorf in Bulgarien
 Mariza (Tageszeitung), bulgarische Regionalzeitung
 Mariza (Sängerin) (* 1973), portugiesische Fadosängerin

Maritza ist der Künstlername folgender Personen:
 Sari Maritza (1910–1987), britische Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Awtomagistrala Mariza, die Autobahn A4 in Bulgarien
 Gräfin Mariza, Operette von Emmerich Kálmán
 Marica